Никола́й Ко́зин:
 Козин, Николай Васильевич (1922—1996) — генерал-майор, лауреат Ленинской премии.
 
 Козин, Николай Фёдорович (1924—2011) — генерал-майор МВД СССР.